Ната́лья Моро́зова:
 Морозова, Наталья Григорьевна (1906—1986) — советский психолог, дефектолог.
 Морозова, Наталья Игоревна (род. 1973) — российская волейболистка, заслуженный мастер спорта.
 Морозова, Наталия Константиновна (род. 1938) — доктор физико-математических наук, специалист в области электронных устройств.
 Морозова, Наталья (род. 1995) — российская футболистка.